Henryk Spaltenstein (1896-1973), oficer
 Wincenty Spaltenstein (1888-1958), polityk